SSI se poate referi la:
 Serviciul Secret de Informații (serviciul secret din România, până la 12 noiembrie 1940)
 Serviciul Special de Informații (serviciul secret din România, în perioada 12 noiembrie 1940 - 15 septembrie 1944)
 Stația Spațială Internațională
 Strategic Simulations, Inc.
 Small-Scale Integration, termen referitor la primele circuite integrate (având câteva zeci de tranzistoare)
 Indicele de Dezvoltare Durabilă al Societății (Sustainable Society Index)